Argument steht für:
 Argument, Aussage zur Begründung oder Widerlegung einer Behauptung
 Argument (Linguistik), Satzteil, der ein Prädikat vervollständigt
 konkreter Zahlenwert für eine unabhängige Variable, siehe Funktion (Mathematik)
 eingesetzter Wert in Programmkonstrukten, siehe Funktion (Programmierung)
 tatsächlicher Parameter in Programmen, siehe Parameter (Informatik) #Argumente 
 Winkel zwischen einer komplexen Zahl und der positiven reellen Achse, siehe Komplexe Zahl#Komplexe Zahlenebene

Argument ist Name von

 Das Argument, deutsche marxistische Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften
 Argument Verlag, deutscher Independent-Verlag

Siehe auch:
 Argument des Knotens, der Winkel vom Koordinatennullpunkt der Referenzebene zum aufsteigenden Knoten